Gholamreza Rezaei (Perzisch: غلامرضا رضایی, Shiraz, 6 augustus 1984) is een Iraanse voetballer die onder contract staat bij Persepolis FC. Hij speelt als aanvaller.

Clubcarrière 
Rezaei begon zijn carrière bij Fajr Sepasi FC, in zijn woonplaats Shiraz. In 2007 maakte hij de overstap naar Saba Qom FC in Teheran. Een overgang naar Persepolis in 2008 ketste af, omdat zijn club hem niet wilde laten gaan. In de zomer van 2009 vertrok hij naar Emirates. Na een teleurstellend half seizoen keerde hij terug naar Iran. Hij maakte dat seizoen af bij Foolad en vertrok vervolgens naar Persepolis. Daar werd hij herenigd werd met Ali Daei, zijn voormalige trainer bij het nationaal voetbalelftal. Hij maakte direct indruk door in zijn eerste vier wedstrijden drie keer het beslissende doelpunt te maken. Hij verlengde zijn contract bij Persepolis tot 2014.

Op 30 december 2012 scoorde hij, in de wedstrijd tegen zijn oude club Fajr Sepasi, het snelste doelpunt ooit in de geschiedenis van de Iran Pro League. Dat doelpunt was ook het snelste doelpunt van het jaar 2012.

Interlandcarrière 
Op 25 mei 2008 debuteerde Rezai voor het Iraans voetbalelftal in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Zambia. Hij scoorde die wedstrijd de tweede treffer voor zijn land. Sindsdien wordt hij regelmatig opgeroepen voor het nationale elftal. In 2008 won hij de West-Azië Cup.

Bijgewerkt t/m 20 augustus 2013Gespeelde interlands, worldfootball.net

Clubstatistieken

Erelijst 
 Persepolis FC
'''Hafzi Cup
2011/12

Zie ook 
Lijst van spelers van het Iraanse voetbalelftal

Iraans voetballer